OŠK Slovenský Grob (celým názvem: Obecný športový klub Slovenský Grob) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Slovenský Grob. Založen byl v roce 1932. Od sezóny 2016/17 působí ve čtvrté lize Bratislavského futbalového zväzu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu OŠK Slovenský Grob s kapacitou 700 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – založení
 TJ Družstevník Slovenský Grob (Telovýchovná jednota Družstevník Slovenský Grob)
 OŠK Slovenský Grob (Obecný športový klub Slovenský Grob)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1983–1984: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1984–1985: I. trieda 
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1989–1990: I. B trieda  – sk. Jih
 1991–1993: I. B trieda  – sk. Jih
 1993–1994: 6. liga  – sk. Jih
 1996–1997: 4. liga  – sk. B
 1997–2000: 3. liga – sk. Bratislava
 2000–2001: 2. liga
 2001–2003: 3. liga – sk. Bratislava
 2003–2004: 4. liga  – sk. B
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–2016: 3. liga – sk. Bratislava
 2016–: 4. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/– – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1932